Slånden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slånden (Älvdalens socken, Dalarna, 677660-137838), sjö i Älvdalens kommun, 
Slånden (Älvdalens socken, Dalarna, 678684-139290), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn